Carlos Teshcal (Quezaltepeque, 29 de diciembre de 1990) es un escritor, pintor, y editor salvadoreño.

Reseña biográfica 
Carlos Teshcal, hijo de la florista Claudia García y Julio Domínguez, estudió la primaria en el Centro Escolar José Dolores Larreynaga y la secundaria en el Instituto Nacional José María Peralta Lagos. Ha estudiado Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Inició su actividad literaria en la adolescencia. Fue miembro fundador Círculo Literario Teshcal, y del grupo de escritores autodenominado Generación de la Sangre. Algunos de sus textos fueron analizados en una investigación de pregrado realizada en la Universidad de El Salvador. Es pintor autodidacta, su cuadro Flor de tempestad fue la portada del libro Maíz del corazón del escritor Ilich Rauda. También es fundador y director del sello editorial Publicaciones Papalotl, editorial incluida en un estudio de maestría sobre la editoriales independientes de El Salvador. Es miembro del comité editorial de la Revista Cultural Malabar.

Obra

Literaria 

 Antología Poética (poesía, 2009)
 Ignominia mortuoria (teatro, 2015)
 Testimonio (Narrativa, 2016)
 Universos (Poesía, 2016)
 Para leer en una habitación habitación abandonada (poesía, 2017)
 Designios de Rosa (crítica, 2019)

Pictóricas 

 Dualidades (2016)
 Malpais (2017)

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Poemas de Carlos Teshcal
 Carlos Teshcal: Dualidad y transgresión a un solo grito

Escritores de El Salvador
Poetas de El Salvador
Pintores de El Salvador